

Patronyme 
 Frédéric Lewino, journaliste et écrivain français ;
 Walter Lewino (1924–2013), journaliste français.

Toponyme 
 , village polonais de la gmina de Linia, dans la région de Gdańsk.

Hydronyme 
 , lac polonais de la gmina de Przybiernów, dans la région de Szczecin.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif